Lučivná – polana i miejsce przy szosie Párnica - Żylina na Słowacji
 Lučivná – wieś w kraju preszowskim na Słowacji
 Zobacz też
 Malá Lučivná, Veľká Lučivná